Владимир Образцов:
 Образцов, Владимир Николаевич (1874—1949) — советский инженер-транспортник.
 Образцов, Владимир Викторович (род. 1940) — советский спортсмен-байдарочник.
 Образцов, Владимир Фёдорович (род. 1954) — российский ядерный физик.